Whetstone Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Whetstone Township (North Dakota)
 Whetstone Township (Ohio)
 Whetstone Township (South Dakota)